Оле́г Кузьми́н: 
 Кузьмин, Олег Александрович (род. 1981) — российский футболист, тренер.
 Кузьмин, Олег Борисович (род. 1979) — российский хоккеист.
 Кузьмин, Олег Викторович (род. 1955) — советский и российский математик.
 Кузьмин, Олег Петрович (род. 1944) — советский и российский тренер по боксу.